Петрос Акопович Ананян (; род. 18 октября 1988, Абовян, Армянская ССР) — российский боксёр-профессионал армянского происхождения, выступающий в первой полусредней и полусредней весовых категориях. Воспитанник школы бокса московского ЦСКА, член сборной России в 2012—2014 годах, мастер спорта России в любителях. Среди профессионалов бывший чемпион по версиям IBF International (2017—2018) и WBA Continental Americas (2021—2022) в 1-м полусреднем весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 27-ю (март 2020) и являлся 2-м среди российских боксёров первой полусредней весовой категории (после Эдуарда Трояновского), а по рейтингам основных международных боксёрских организаций на ноябрь 2017 года входил в ТОП—15 рейтинга IBF.

Биография 
Петрос Ананян родился 18 октября 1988 года в городе Абовян, Армянская ССР.

Постоянно проживает в городе Зеленограде, женат на Анне Антадзе, в 2016 году родилась дочь Алина.

Образование 
Петрос Ананян окончил Университет физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСМиТ), факультет спортивных единоборств и прикладных видов, направление — бокс, специальность — физическая культура и спорт, тренер по боксу (с 2013 г.).

Любительская карьера 
Петрос Ананян начал заниматься боксом в городе Зеленоград. в 2001 году у легенды советского бокса Евгения Николаевича Горсткова. На любительском ринге провёл около 300 боев, в которых одержал 250 побед. За этот период времени стал Чемпионом Москвы (2007) призёром кубка России (2007), чемпионом вооружённых сил России, чемпионом ЦФО, Финалистом открытого чемпионата Китая (Гуянг), победителем турнира класса «А» в честь олимпийского чемпиона Валерия Попенченко (2011).

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 25 июня 2015 года в возрасте 27 лет. С начала профессиональной карьеры тренируется у молодого тренера Вели Мамедова.

21 ноября 2015 года в своём четвёртом поединке одержал победу над действующим чемпионом России, не имеющим поражений Вагинаком Тамзаряном и стал обладателем пояса Чемпиона России.

8 января 2017 года в Латвии одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии WBA Лоренсо Паррой.

21 октября 2017 года выиграл в скандальном бою у действующего чемпиона мира по версии IBF International Испанского боксёра  (30-1) и стал обладателем пояса чемпиона мира по версии IBF International (2017).

22 февраля 2020 года на ринге MGM Grand единогласным решением судей (счёт: 95-94, 96-93, 95-94) одержал победу в конкурентном бою с небитым пуэрто-риканским нокаутёром Сабриэлем Матиасом (15-0, 15 KO). Ананян выходил на ринг в качестве андердога против непобежденного нокаутёра и по оценкам букмекеров всего мира, шансы Ананяна оценивались как 14 к 1, но он проявил сильный характер и стойкость духа переломив исход боя в свою пользу и одержав волевую победу.

Статистика профессиональных боёв

Скандал 
21 октября 2017 года российский боксёр Петрос Ананян победил испанца  в бою за титул чемпиона мира по версии IBF International, но не получил положенного ему пояса.

Выигранный трофей принадлежал сопернику и его вручили, как принято, сразу после окончания боя. Однако позже в раздевалку к спортсмену пришли представители побеждённой стороны с требованием пояс вернуть, Петрос отказался. Российский спортсмен объяснил произошедшее непредусмотрительностью организаторов поединка. Организаторы просто не изготовили второй пояс и отказываются даже после скандала отправить его в Россию.

Отстаивать право на заслуженный трофей за победу российский боксёр Петрос Ананян намерен в суде. Чемпион мира по версии IBF International обвинил организаторов соревнований в излишней экономии. Он считает, что никто не удосужился изготовить пояс для победителя. Тот чемпионский пояс, который вручили ему на ринге, отобрали у Ананяна в Испанском полицейском участке.

Примечания

Ссылки 
 
 Петрос Ананян  — страница на сайте vRINGe.com
 Петрос Ананян  — страница на сайте Ringside24.com
 Петрос Ананян на сайте AllBoxing.Ru 
 Интервью с участником турнира «ALL FOR THE VICTORY» Петросом Ананяном. 
 

Боксёры России
Боксёры Армении
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории